Stebenbach ist ein Gewässername:

 Stebenbach (Langenaubach), rechter Zufluss des Langenaubachs im Oberen und Unteren Wald in Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern, der in die Rodach (Main) mündet
 Stebenbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz bei Hölle, Gemeinde Naila, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:

 Stebbach
 Stegenbach